Хельсинки-Центральный (, ) — главный железнодорожный узел в центре города Хельсинки (Финляндия). Памятник архитектуры.

История 
Построен в 1904—1914 годах финским архитектором Элиелем Саариненом в стиле модерн. Гранитные скульптуры каменных гигантов, украшающие фасад, выполнены скульптором Эмилем Викстрёмом. Отсюда отправляются как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования. Кроме того, в здании вокзала находится вход на станцию метро Раутатиентори, самую оживлённую станцию хельсинкского метро.

Для разгрузки центральной станции севернее действует станция Пасила.

С 2012 года терминал для погрузки машин перенесён на станцию Пасила.

Галерея

Авария 
 4 января 2010 года произошла аварийная ситуация: находившиеся в тупике четыре двухэтажных вагона неуправляемые покатились под уклон в сторону тупиковых упоров вокзала и врезались в них на скорости 20-30 км/ч. Жертв на вокзале удалось избежать, так как пассажиров смогли оповестить по вокзальной трансляции и те покинули опасное место.

Панорама

Линии

Примечания

Ссылки 

 Расписание поездов дальнего следования
 Расписание городских / пригородных поездов

Транспорт Хельсинки
Хельсинки
Хельсинки
Сооружения Элиэля Сааринена
Архитектура модерна в Финляндии
Здания и сооружения Хельсинки
Клууви
Тупиковые железнодорожные станции